The Thicket – album di David Grubbs del 1998
 La foresta (The Thicket) – romanzo di Joe R. Lansdale del 2013
 The Thicket – film del 2016 diretto da Angela Pritchett e Mariah Smith